Antonio Fazio (1936- ) :  financier italien, ancien gouverneur de la Banque d'Italie
 Bartolomeo Fazio (v. 1400-1457) :  humaniste, historien, écrivain et astrologue italien
 Benny Fazio : personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano
 Federico Fazio (1987- ) : footballeur argentin
 Ferruccio Fazio (1944- ) :  personnalité politique italienne
 Gano di Fazio (avant 1270 - 1317) : sculpteur italien
 Joe Fazio (1942-2011) :  rameur d'aviron australien
 Livio Fazio (1974- ) : joueur suisse de hockey sur glace
 Mario Fazio (1919-1983) : coureur cycliste italien
 Silvio Fazio (1952- ) : écrivain et journaliste italien

Autre 
 (22633) Fazio : astéroïde.